Котятко — фамилия.
 Котятко, Герман — писатель, автор «Фрегата», «Романтика» и др. литературных произведений;
 Котятко, Пётр (чешск. Petr Koťátko) (род. 1955) — философ;
 Котятко, Иржи (1899—1962) — экономист;
 Котятко, Вацлав (1810—1876) — автор первых чешских учебников для глухих;
 Котятко (литературный персонаж) — персонаж «Похождений бравого солдата Швейка».